Чилапиља има више значења:

 Чилапиља (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чилапиља (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику